O CD de estréia de Marit Larsen, Under The Surface, três semanas após o lançamento conquistou disco de ouro na Noruega depois de vender 20.000 cópias. Até o momento, o cd já ultrapassou a marca de 40.000 cópias vendidas. No dia 23 de dezembro, o maior jornal norueguês VG Newspaper publicou uma matéria que diz que Marit Larsen foi a artista mais tocada nas rádios norueguesas em 2006, seus três singles juntos foram tocados mais de 800 vezes nas rádios.

Faixas 
 "In Came the Light" (Marit Larsen)  – 1:12
 "Under the Surface" (Marit Larsen)  – 4:14
 "Don't Save Me" (Marit Larsen, Peter Zizzo)  – 3:48
 "Only a Fool" (Marit Larsen)  – 4:06
 "Solid Ground" (Marit Larsen)  – 3:26
 "This Time Tomorrow" (Marit Larsen)  – 3:20
 "Recent Illusion" (Marit Larsen)  – 2:05
 "The Sinking Game" (Marit Larsen, Kåre Vestrheim)  – 3:52
 "To an End" (Marit Larsen, Egil Clausen)  – 3:44
 "Come Closer" (Marit Larsen)  – 4:08
 "Poison Passion" (Marit Larsen)  – 3:02

Marit Larsen
Álbuns de estreia de 2006
Álbuns de folk rock